Škėma ist der Familienname folgender Personen:

 Algirdas Škėma († 1941), litauischer Fußballspieler
 Antanas Škėma (1910–1961), litauischer Schriftsteller